Davis Cup 2007 beschrijft de 96e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden. De Verenigde Staten, recordkampioen, won voor de 32e keer de Davis Cup. Ze versloegen de regerend kampioen, Rusland in de finale met 4-1.
Dit jaar doet Aruba voor de eerste keer mee.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België haalde de kwartfinale en verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland verloor de eerste wedstrijd en moest daardoor in september tegen Portugal spelen voor handhaving in de regionale groep 1. Deze wedstrijd werd gewonnen waardoor Nederland ook in 2008 uitkomt in deze groep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Na verlies in de eerste wedstrijd moest het een play-off wedstrijd spelen om degradatie te voorkomen. Winst in die wedstrijd resulteerde in handhaving in groep 2.

Aruba 
Aruba speelt in de regionale groep 4. De nummers 1 en 2 spelen volgend jaar in de regionale groep 3.

^ = trok zich terug.

Direct bij het allereerste optreden in de Davis Cup dwongen de Arubanen promotie af naar de regionale groep 3. Ze wonnen alle drie de wedstrijden.